Wsja Jewropa (Schreibweise des Verlags: Vsya EVROPA, Originalschreibweise: Вся ЕВРОПА, Übersetzung: Ganz Europa) ist ein russischsprachiges in Deutschland erscheinendes Hochglanz-Magazin in russischer Sprache. Die erste Ausgabe erschien im Oktober 2002.

Sie erscheint alle zwei Monate mit 75.000 Exemplaren im Verlag Werner Media Group GmbH, Berlin.

Zielgruppe 
Das Magazin richtet sich an wohlhabende russischsprachige Kosmopoliten (nach Verlagsangaben wird Vsya EVROPA zu 60 % von Frauen gelesen), die in Europa leben oder die europäischen Metropolen, Kurorte und Geschäftszentren besuchen.

Redaktionelles Konzept 
Kurzgefasst, geht es um europäische Trends und Marken in russischer Sprache. Das Magazin präsentiert luxuriösen luxuriösen europäischen Lifestyle: Mode, Haute Couture, High Jewellery, Uhrmacherkunst, Beauty, SPA, Reise, Genuss- und Wein-Themen, Design, Architektur, Autos, Yachten, Private Aviation, Technik, Kultur und Kunst aus und in Europa. Es werden kulturelle Highlights in Europa vorgestellt – Messen, Konzerte, Opernaufführungen, Ausstellungen, wichtige Volksfeste wie z. B. das Oktoberfest, wichtigste Nationalfeiertage der europäischen Länder u.v.m. In Europa erfolgreiche Personen, die aus den Ländern der ehemaligen UdSSR stammen, werden ebenso porträtiert wie europäische Traditionshäuser, Künstler und Geschäftsleute.

Editionen 
Vsya EVROPA verfügt über ebenfalls russischsprachige Editionen in der Ukraine, in Kasachstan und Großbritannien, die sich an die dort lebenden kosmopolitischen Leser richten, die sich für Europa interessieren. Der Redaktionssitz für alle Editionen ist Berlin.

Weblinks 
 

Publikumszeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (Ukraine)
Zeitschrift (Vereinigtes Königreich)
Zeitschrift (Berlin)
Russischsprachige Zeitschrift
Ersterscheinung 2002